Чистая — название населённых пунктов и рек в России:

 Населённые пункты
 Чистая — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Чистая — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.

 Реки
 Чистая (приток Большой Янгыты) — река в Республике Коми, Ненецком АО.
 Чистая (приток Татарки) — река в Свердловской области.
 Чистая (приток Чанкылькы) — река в Красноярском крае.